Fuensanta de Martos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuensanta de Martos (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Fuensanta de Martos (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar